El término Giuseppe Mazzuoli puede referirse a:
 Giuseppe Mazzuoli (1536-1589), conocido como Il Bastaruolo. Pintor manierista italiano.
 Giuseppe Mazzuoli (1644-1725), escultor italiano del barroco discípulo y seguidor de Bernini.
 Giuseppe Mazzuoli el Joven, también escultor e hijo del anterior.